Погибко () — украинская фамилия:
  (1857—1939) — украинский учёный-аграном. 
 Погибко, Николай Иванович (1901 — 1976/1982) — советский украинский учёный-медик